Csehország
 Světlá, település a Blanskói járásban
 Světlá nad Sázavou, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Světlá pod Ještědem, település a Libereci járásban
 Světlá Hora, település a Bruntáli járásban
 Světlá, Hartmanice településrésze a Klatovyi járásban
 Světlá, Lhota pod Hořičkami településrésze a Náchodi járásban
 Světlá, Louňovice pod Blaníkem településrésze a Benešovi járásban
 Světlá, Slaná településrésze a Semilyi járásban
 Světlá, Studená településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Světlá, Světlá Hora településrésze a Bruntáli járásban
 Světlá, Žďár nad Orlicí-i településrésze a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Ausztria
 Zwettl (csehül: Světlá), osztrák város, Alsó-Ausztria Zwettli járásának székhelye